(aussi Rolling Stones en français) est un film documentaire musical américain réalisé par Hal Ashby et produit par Warner Bros en 1982. Il retrace la tournée américaine de 1981 des Rolling Stones. Il est sorti aux États-Unis le .

Liste des chansons, dates et lieux de leur enregistrement 

 Take the A Train (ouverture)
 Under My Thumb (Tempe, Arizona, )
 Let's Spend the Night Together (Tempe, Arizona, )
 Shattered (Tempe, Arizona, )
 Neighbours (Tempe, Arizona, 
 Black Limousine (Tempe, Arizona, )
 Just My Imagination (Tempe, Arizona, )
 Twenty Flight Rock (Tempe, Arizona, )
 Let Me Go (Tempe, Arizona, )
 Time Is on My Side (Tempe, Arizona, )
 Beast of Burden (Tempe, Arizona, )
 Waiting on a Friend (Tempe, Arizona, )
 Going to a Go-Go ( Going to a Go-Go (East Rutherford, New Jersey, )
 You Can't Always Get What You Want (East Rutherford, New Jersey, )
 Little T & A (East Rutherford, New Jersey, )
 Tumbling Dice (East Rutherford, New Jersey, )
 She's So Cold (East Rutherford, New Jersey, )
 All Down the Line (East Rutherford, New Jersey, )
 Hang Fire (East Rutherford, New Jersey, )
 Miss You (East Rutherford, New Jersey, )
 Let It Bleed (East Rutherford, )
 Start Me Up (East Rutherford, New Jersey, )
 Honky Tonk Women (Tempe, Arizona, )
 Brown Sugar (East Rutherford, New Jersey, )
 Jumpin' Jack Flash (Tempe, Arizona, )
 (I Can't Get No) Satisfaction (East Rutherford, New Jersey, )
 The Star-Spangled Banner (Jimi Hendrix)

Musiciens 
 Mick Jagger : chant, guitare, harmonica
 Keith Richards : chant, guitare
 Ron Wood : chant, guitare
 Bill Wyman : basse
 Charlie Watts : batterie
 Ian Stewart : piano
 Ian McLagan : synthétiseur
 Ernie Watts : saxophone
 Bobby Keys : trompette

Liens externes 

Film américain sorti en 1982
Film documentaire américain
Film documentaire sur le rock
Film réalisé par Hal Ashby
Vidéo des Rolling Stones